W przyrodzie:
 rzepka – element kończyny lub odnóża u zwierząt
 rzepa – podgatunek kapusty właściwej
 Rezerwat przyrody Góra Rzepka – rezerwat przyrody nieożywionej
W literaturze:
 Rzepka – wiersz Juliana Tuwima
Osoby:
 Rzepicha (Rzepka) – żona Piasta
 Allan Rzepka – malarz współczesny, scenograf teatralny
 Antoni Rzepka – lekkoatleta, podporucznik sanitarny Wojska Polskiego
 Dariusz Rzepka – polski samorządowiec, nauczyciel, były burmistrz Olkusza
 Edward Rzepka – polski prawnik i polityk, poseł
 Józef Rzepka – urzędnik pocztowy, obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku
 Józef Rzepka – kapitan Wojska Polskiego
 Józef Rzepka – samorządowiec, polityk, były burmistrz Brzozowa
 Kazimierz Rzepka – oficer Wojska Polskiego, cichociemny
 Marcin Rzepka – polski filolog, kulturoznawca, podróżnik
 Marek Rzepka – były piłkarz, dawny reprezentant Polski
 Marek Rzepka – lekkoatleta
 Piotr Rzepka – piłkarz, dawny reprezentant Polski, trener
 Wojciech Rzepka – filolog, badacz historii języka polskiego
Zobacz też:
 Rzepa (ujednoznacznienie)